Liga a II-a 2018-2019 a fost cel de-al 79-lea sezon al Ligii a II-a, a doua divizie a sistemului de fotbal românesc. Sezonul a început pe 4 august 2018 și s-a încheiat pe 1 iunie 2019. La sfârșitul sezonului primele două echipe au promovat în Liga I, iar ultimele cinci au retrogradat în Liga a III-a. Ocupanta locului trei a jucat un baraj tur-retur cu ocupanta locului 12 din Liga I.

Echipe 

Retrogradate din Liga I 2017-2018
 ACS Poli Timișoara  (după 3 ani în Liga I)
 Daco-Getica București  (după 1 an în Liga I)

Promovate din Liga a III-a
 Aerostar Bacău  (după 26 de ani în ligi inferioare)
 Farul Constanța  (după 2 ani în ligi inferioare)
 Petrolul Ploiești  (după 7 ani în Liga I și ligi inferioare)
 ACS Energeticianul  (debut)
 Universitatea Cluj  (după 2 ani în ligi inferioare)

Rămase în Liga a II-a
Chindia Târgoviște
Argeș Pitești
CS Afumați
Academica Clinceni
ASU Politehnica Timișoara
Luceafărul Oradea
Mioveni
Sportul Snagov
Ripensia Timișoara
UTA Arad
Balotești
Pandurii Târgu Jiu
Dacia Unirea Brăila

Retrageri 
CS Afumați s-a retras și s-a înscris în Liga a III-a din motive financiare. Locul ei a fost luat de Metaloglobus București.

Locația cluburilor

Rezultate

Clasament

Vezi și 
 Liga I 2017-2018
 Cupa României 2017-2018

Referințe 

Sezoane Liga a II-a
2019 în România
2018 în România
2019 în fotbal
2018 în fotbal